Colorados guvernör är delstatens högste utövare av verkställande makt. Guvernören är folkvald och väljs vart fjärde år.

Se även
Colorado
Demokratiska partiet
Populistpartiet
Republikanska partiet

Referenser

Externa länkar
 www.colorado.gov/governor

 
Colorado, Lista över guvernörer i